Bergerbach ist ein Gewässername:

 Bergerbach (Eselsbach), linker Zufluss des Eselsbachs (zum dort Mühlenbach genannten  Rotbachs, zur Erft) in Bergbuir, Stadt Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Bergerbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zur Lahn) vor der Steegsmühle der Ortsgemeinde Berg, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Berger Bach